Risholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Risholmen (Lemland, Åland), 
 Risholmen och Tallholmen, Nagu, Åboland, 
 Risholmen (vid Skinnarvik, Kimitoön), Åboland, 
 Risholmen (vid Bergön, Kimitoön), Åboland,

Nyland 

 Risholmen, Hangö, Nyland, 
 Risholmen, Raseborg, Nyland, 
 Risholmen, Ingå, Nyland, 
 Risholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Risholmen, Sibbo, Nyland, 
 Aparholmen och Risholmen, Borgå, Nyland, 
 Risholmen, Borgå, Nyland, 
 Risholmen (vid Kärpe, Lovisa), Nyland, 
 Risholmen (vid Strömslandet, Lovisa), Nyland, 
 Risholmen (vid Horslök, Lovisa), Nyland,

Sverige 

 Risholmen, Vaxholms kommun,

Se även
Risholm
Stora Risholmen
Lilla Risholmen
Norra Risholmen
Södra Risholmen

Robotskapade Finlandförgreningar